Helicodiscidae är en familj av snäckor. Helicodiscidae ingår i ordningen landlungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Helicodiscidae 28 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Helicodiscidae